Michiko è un nome proprio femminile giapponese

Attrici e doppiatrici 

 Michiko Kichise – attrice, modella e doppiatrice giapponese
 Michiko Neya – doppiatrice giapponese
 Michiko Nomura – doppiatrice giapponese
 Michiko Tanaka – attrice e cantante giapponese

Anime e manga 

 Michiko e Hatchin – serie televisiva anime

Nobili 

 Imperatrice Michiko – imperatrice consorte del Giappone, moglie di Akihito

Scrittrici e sceneggiatrici 

 Michiko Yokote – sceneggiatrice giapponese

Sportivi 

 Michiko Fukushima – tiratrice a segno giapponese